Le Selve ima više značenja:
 Le Selve, Pisa
 Le Selve, Roma
 Le Selve, Salerno